Канвондо:

 Канвондо (Южная Корея) — провинция в Южной Корее.
 Канвондо (Северная Корея) — провинция в Северной Корее.
 Канвондо (Корея) — бывшая провинция Кореи.